Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2021 de l'Open d'Australie qui est disputé du 8 février au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
À cause des restrictions sanitaires en Australie durant la pandémie de Covid-19, le tournoi est repoussé de trois semaines et les joueuses ont dû respecter une quarantaine avant de pouvoir participer au tournoi.

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Amanda Anisimova, Madison Keys, Taylor Townsend, de l'Espagnole Carla Suárez Navarro, de la Néerlandaise Kiki Bertens, de la Polonaise Magda Linette, de l'Ukrainienne Dayana Yastremska.

Elles sont respectivement remplacées par Ysaline Bonaventure, Anna Karolína Schmiedlová, Andrea Petkovic, Mona Barthel, Aliona Bolsova, Margarita Gasparyan et Mihaela Buzărnescu.

Pendant le tournoi

Lauréate 
La Japonaise Naomi Osaka décroche le  titre de sa carrière en Grand Chelem, le  à Melbourne, en écartant en finale l'Américaine Jennifer Brady. Elle soulève ainsi le  trophée de sa carrière en simple sur le circuit WTA.

Primes et points 

Note : les joueurs issus des qualifications reçoivent un bonus de 40 points WTA sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Tournoi de qualification du simple dames de l'Open d'Australie 2021

Liens externes 
  Site officiel
 

2021
Tennis en Australie en 2021
Australie Simple dames
Tennis en février 2021